5875 Kuga – asteroide della fascia principale
 Ford Kuga – autovettura prodotta dalla Ford 
 distretto di Kuga – uno dei distretti della prefettura di Yamaguchi, in Giappone
 Yoshiko Kuga – attrice giapponese
 Ur-du-kuga – sovrano Amorreo dell'antico periodo babilonese